Le patronyme néerlandais ou anglo-saxon Stevens provient du prénom . Le suffixe génitif -s indique une filiation. C'est l'équivalent du français Étienne.

Voir aussi le patronyme .

Patronyme 

 Aaron Stevens (1831-1860), abolitionniste américain
 Alphonse Stevens (1866-1944), architecte belge
 Agapit Stevens (1849-1917), peintre belge
 Albert Mason Stevens (1884-1945), pédiatre américain ayant donné son nom au syndrome de Stevens-Johnson
 
 Andrew Stevens (1955-), acteur et réalisateur américain
 Anthony Stevens (1933-), psychologue britannique
 April Stevens (1929-) chanteuse américaine
 Azurá Stevens (1996-), joueuse de basket américaine
 B.K. Stevens (1951-2017), femme de lettres américaine, auteure de littérature policière
 Brad Stevens (1976-), entraîneur de basket-ball américain
 Brooks Stevens (1911-1995), styliste industriel américain
 Cat Stevens (1948-), musicien britannique
 Charles Stevens (1883-1964), acteur américain
 Chase Stevens (1979-), catcheur américain
 
 Connie Stevens (1938-), actrice et chanteuse américaine
 Corneille Stevens (1747-1826), prêtre et fondateur de l'Église stévéniste
 
 Dan Stevens (1982-), acteur et producteur britannique
 Dave Stevens (1955-), dessinateur de bandes dessinées américain
  (1946-), chanteuse américaine
 Doris Stevens (1892-1963), féministe américaine
  (1795-1868), philanthrope américain
 Elbe Stevens (19?-), réalisateur, producteur et scénariste néerlandais ;
 Eugène Stevens (1865-1938), juriste et écrivain belge
 Fisher Stevens (1963-), acteur et producteur américain
 Frances "Franco" Stevens (1967-), éditrice américaine
 Franzo Grande Stevens (1928-), avocat italien et dirigeant du club de football la Juventus ;
 Gary Stevens (1963-), footballer anglais
 George Stevens (1904-1975), réalisateur américain
 Gustave Max Stevens (1871-1946), peintre belge
 Guy Stevens (1943-1981), producteur de musique britannique
 Harry Steevens (1945-), coureur cycliste néerlandais
 
 Huub Stevens (1953-), joueur et entraîneur de football néerlandais
 Inger Stevens (1934-1970), actrice américaine
 Isaac Stevens (1818-1862), homme politique et général américain
 Jean Hébert-Stevens (1888-1943), peintre et maître-verrier français
 Jennie Stevens (19?-), femme politique canadienne de l'Ontario
 Jimmy Stevens ( 1910-1994), homme politique vanuatais
 Jo Stevens (1966-), femme politique britannique
 
 Joseph Stevens (1816-1892), peintre belge
 Kirk Stevens (1958-), joueur de snooker canadien
 Leslie Stevens (1924-1998), scénariste et productrice de télévision américaine
 Martin Stevens (1929-2015), homme politique allemand
 
 Maud Stevens Wagner (1877-1961), artiste de cirque et tatoueuse américaine
 Meic Stevens (né en 1942), auteur-compositeur-interprète gallois
 Naomi Stevens (1925-2018), actrice américaine
 Nettie Stevens (1861-1912), généticienne américaine
 Onslow Stevens (1902-1977), acteur américain
 Peter F. Stevens (1944-), botaniste britannique
 Philippe Stevens (1937-2021), prélat catholique belge
 Rachel Stevens (1978-), chanteuse et actrice britannique
 
 René Stevens(1858-1937), peintre belge
 Risë Stevens (1913-2013), mezzo-soprano américaine
 Robert Mallet-Stevens (1886-1945), architecte et designer français
 Robert Stevens (1920-1989), réalisateur américain
  (1787-1856), entrepreneur américain
  (1899-1983), entrepreneur et homme politique américain
 Rosemary Stevens (1955-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier
 Scott Stevens (1964-), joueur de hockey canadien
 Shadoe Stevens (1947-), acteur américain
 Shakin' Stevens (1948-), chanteur gallois
 Shane Stevens (1941-2007), auteur américain
 Siaka Stevens (1905-1988), ancien président du Sierra Leone
  (1927-2016), homme politique canadien
 Stanley Smith Stevens (1906-1973), psychologue américain
 Stella Stevens (1938-2023), actrice américaine
 Steve Stevens (1959-), guitariste américain
 Sufjan Stevens (1975-), chanteur américain
 Suzanne Stevens (1950-), chanteuse canadienne
 Taylor Stevens (1972-), femme de lettres américaine, auteure de thriller
 Ted Stevens (1921-2010), homme politique américain
 Terrie Christine Stevens (19?-), mathématicienne américaine
 Thomas Stevens (1854-1935), aventurier et reporter de presse britannique
 Timothy Stevens (1989-), coureur cycliste belge
 Thaddeus Stevens (1792-1868), homme politique américain
 Wallace Stevens (1879-1955), poète américain
 Warren Stevens (1919-2012), acteur américain
 William Richard (Rich) Stevens (1951-1999), informaticien et auteur rhodésien

Pseudonyme 

 Chevy Stevens (1973-), écrivain canadien auteur de romans policiers
 K. T. Stevens (1919-1994), actrice américaine

Personnages de fiction 
 Bebe Stevens, personnage de la série américaine South Park
 Chris Stevens, personnage de la série américaine Bienvenue en Alaska
 Izzie Stevens, personnage de la série américaine Grey's Anatomy incarné par Katherine Heigl
 Paul Stevens, personnage de la série américaine Friends incarné par Bruce Willis

Titre 

 La Guerre des Stevens, série américaine

Toponymes et odonymes 

 Col Stevens dans l'État de Washington
 
 
 Stevens Point dans le Wisconsin
  dans l'État de Washington
 Stevens Village en Alaska
 Institut de technologie Stevens à Washington D.C.
 Fort Stevens en Oregon

Divers 
 La bataille de Fort Stevens en 1864 durant la guerre de Sécession
 Le syndrome de Stevens-Johnson en médecine
 La loi de Stevens proche de la Loi de Weber-Fechner sur la perception humaine
  (1918-1936), destroyer américain de la classe Wickes
  (1942-1976), destroyer américain de la

Références 

Homonymie de bateaux
Patronyme anglais
Patronyme flamand